Уэббер:
 Уэббер (Канзас) — американский город
 Уэббер (фамилия) — люди с фамилией Уэббер

См. также 
 Вебер